El término isógona (del griego isos, "igual" y gonios, "ángulo") puede referirse a:

 Isogona. Género de lepidópteros.
 Isógona. En geometría, dícese de una figura que tiene ángulos congruentes con los de otra. (Véase también: Simetría | Semejanza)''
 Isógona. En náutica, dícese las líneas que unen puntos de la tierra de igual variación local o declinación magnética.
 Isógona. En meteorología, dícese de las líneas que unen puntos de igual dirección del viento.